

I runda kwalifikacyjna 
Do startu w I rundzie kwalifikacyjnej uprawnione były 78 drużyny, z czego 39 było rozstawionych.

Pierwsze mecze

Rewanże 

 Mecz pierwotnie miał się odbyć 10 lipca 2014 r. o godz. 19:45 na Stadionie Miejskim w Łoweczu, ale został przełożony na następny dzień i przeniesiony na Stadion Narodowy im. Wasiła Lewskiego w Sofii z powodu ulewnego deszczu.

II runda kwalifikacyjna 
Do startu w II rundzie kwalifikacyjnej uprawnionych było 80 drużyn (39 z poprzedniej rundy), z czego 40 było rozstawionych. Ponieważ losowanie przeprowadzone było przed rozstrzygnięciem I rundy kwalifikacyjnej, przyjęto założenie, że z każdej pary awans wywalczy zespół rozstawiony. W przeciwnym wypadku zespół nierozstawiony przejmował współczynnik rywala na kolejną rundę.

 drużyny, które awansowały z I rundy kwalifikacyjnej

Pierwsze mecze

Rewanże

III runda kwalifikacyjna 
Do startu w III rundzie kwalifikacyjnej uprawnionych będzie 58 drużyn (40 z poprzedniej rundy), z czego 29 będzie rozstawionych.

 drużyny, które awansowały z I rundy kwalifikacyjnej

Pierwsze mecze

Rewanże

Runda play-off 
Do startu w rundzie play-off uprawnionych będzie 62 drużyny (29 z poprzedniej rundy), z czego 31 będzie rozstawionych.

 drużyny, które awansowały z III rundy kwalifikacyjnej
 drużyny, które odpadły w III rundzie kwalifikacyjnej do LM

Pierwsze mecze

Rewanże

Przypisy 

Liga Europy UEFA (2014/2015)